Bítov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Bítov, Gemeinde im Okres Znojmo
 Bítov u Bílovce, Gemeinde im Okres Nový Jičín
 Bítov (Koněprusy), Ortsteil von Koněprusy, Okres Beroun
 Bítov, Ortsteil von Přehýšov, Okres Plzeň-sever
 Bítov, Ortsteil von Radenín, Okres Tábor